Колин Бакси (; род. 1946 в Камберуэлле, Лондоне, Англии) — американский режиссёр кино и телевидения британского происхождения.

Карьера 
С 1970-х годов Бакси участвовал в съёмках британских телесериалов. Был режиссёром эпизодов «Королевского суда» и «Триллера на диване». В 1989 Бакси снял фильм «Дельцы» с Полом Макганном и Ребеккой Де Монрэй в главных ролях. Свою режиссёрскую карьеру он продолжил на американском телевидении, снимая эпизоды сериалов «Автостопщик», «Полиция Майами», «Криминальные истории», «Умник», «Скользящие», «Детектив Нэш Бриджес», «Лексс», «Морская полиция: Спецотдел», «4исла», «Во все тяжкие», «4400», «Чёрная метка», «Лучше звоните Солу». За одну из своих последних работ в сериале «Фарго» Колин Бакси получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру мини-сериала.

Личная жизнь 
В 1973 году Колин Бакси женился на Верити Ламберт (первый продюсер «Доктора Кто»). Он женат на Салли Бакси. У них двое детей: Альфред и Теодор.

Избранная фильмография 
 Великая / The Great (2020)
 Терновый куст / Briarpatch (2020)
 Грешница / The Sinner (2020)
 Wu-Tang: Американская сага / Wu-Tang: An American Saga (2019)
 Любовники / The Affair (2018—2019)
 Миллиарды / Billions (2017—2019)
 Шесть / Six (2018)
 Десять дней в долине / Ten Days in the Valley (2017)
 Достать коротышку / Get Shorty (2017)
 Человек в высоком замке / The Man in the High Castle (2016)
 Мастера секса / Masters of Sex (2016)
 Семья / The Family (2016)
 Лучше звоните Солу / Better Call Saul (2015—2016)
 Мыслить как преступник: За границей / Criminal Minds: Beyond Borders (2016)
 Рэй Донован / Ray Donovan (2015)
 Батл Крик / Battle Creek (2015)
 Месть / Revenge (2012—2015)
 Воскрешение / Resurrection (2014)
 Компаньоны / Franklin & Bash (2012—2014)
 Мост / The Bridge (2014)
 Фарго / Fargo (2014)
 Женщины-убийцы / Killer Women (2014)
 Счастливая семёрка / Lucky 7 (2013)
 Не навреди / Do No Harm (2013)
 Понедельник утром / Monday Mornings (2013)
 Элементарно / Elementary (2012)
 Во все тяжкие / Breaking Bad (2009—2012)
 Схватка / Damages (2012)
 Доктор Хаус / House (2012)
 В поле зрения / Person of Interest (2011)
 Тайный круг / The Secret Circle (2011)
 Чёрная метка / Burn Notice (2007—2011)
 Медиум / Medium (2010)
 Болота / The Glades (2010)
 Травма / Trauma (2010)
 Столкновение / Crash (2009)
 Морская полиция: Спецотдел / NCIS (2005—2008)
 4400 / The 4400 (2006—2007)
 4исла / Numbers (2007)
 Эврика / Eureka (2006)
 Крадущийся в ночи / Night Stalker (2006)
 Коджак / Kojak (2005)
 Звёздный охотник / Starhunter (2004)
 Холби-сити / Holby City (2001—2003)
 В глубине / In Deep (2001—2003)
 Лексс / Lexx (2001)
 Городская готика / Urban Gothic (2000)
 Огни гавани / Harbour Lights (2000)
 CI5: Новые профессионалы / CI5: The New Professionals (1999)
 Детектив Нэш Бриджес / Nash Bridges (1996—1999)
 Новые приключения Робина Гуда / The New Adventures of Robin Hood (1998)
 Космический остров номер один / Space Island One (1998)
 Федералы / Feds (1997)
 Скользящие / Sliders (1996)
 Прямая трансляция / Live Shot (1995)
 Космический участок / Space Precinct (1994)
 Ужас в ночи / Terror in the Night (1994)
 Неприкасаемые / The Untouchables (1993)
 Умник / Wiseguy (1990)
 Управление по борьбе с наркотиками / DEA (1990)
 Звонящий в полночь / Midnight Caller (1989)
 Дилеры / Dealers (1989)
 Полиция Майами / Miami Vice (1987—1989)
 Криминальные истории / Crime Story (1988)
 Охара / Ohara (1987)
 Автостопщик / The Hitchhiker (1987)
 Называйте меня мистер / Call Me Mister (1986)
 Второй экран / Screen Two (1986)
 Пьеса дня / Play for Today (1978—1983)
 Бержерак / Bergerac (1983)
 Обучение Мармелад / Marmalade Atkins (1982—1983)
 Театр ITV / Playhouse (1982)
 Триллер в кресле / Armchair Thriller (1980)
 The Dick Francis Thriller: The Racing Game (1979)
 Автомобили Z / Z-Cars (1978)
 Хейзелл / Hazell (1978)
 Second City Firsts / Second City Firsts (1977)
 Королевский суд / Crown Court (1976)

Примечания

Ссылки